Gościnowo (osada leśna w województwie lubuskim)
 Gościnowo (wieś w województwie lubuskim)

Zobacz też